Oehmichen oder Œhmichen ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Œhmichen (1884–1955), französischer Ingenieur und Hubschrauberkonstrukteur
 Gustav Oehmichen (1846–nach 1907), deutscher Klassischer Philologe und Archäologe 
 Hannelore Marschall-Oehmichen (1931–2003), deutsche Puppenschnitzerin
 Herbert Oehmichen (1915–1990), US-amerikanischer Handballspieler

 Hugo Oehmichen (1843–1932), deutscher Maler
 Jonas Oehmichen (* 2004), deutscher Fußballspieler

 Rose Oehmichen (1901–1985), deutsche Schauspielerin und Puppenspielerin
 Walter Oehmichen (1901–1977), deutscher Puppenspieler
 Wilhelm Oehmichen (1808–1884), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Wolfgang Oehmichen (1923–2014), deutscher Pathologe